Al-ʿUla (en , DMG al-‘Ulā) est une oasis de la province de Médine au nord-ouest de l'Arabie saoudite, située à environ  au sud-ouest de Taymā’ et à  au nord-ouest de Médine.

Description 

L'agglomération d'al-ʿUlā, la seule se trouvant dans cette région, totalise .
 
Al-ʿUlā, correspondant au Dadan de la Bible, était la capitale du royaume de Lihyan, sur la route de l'encens. 

De nombreuses inscriptions dans l'ancienne langue locale, le dadanite (une forme de nord-arabique), du , ont été recensées dans la région. L'oasis s'est développée comme une oasis-carrefour dans le désert, en raison de l'importance du commerce de l'encens, au moins du  au début du , sous la domination du royaume de Ma'in.

Tourisme 
Madā’īn Ṣāliḥ, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est situé à  au nord du centre d'al-‘Ulā. Un musée d'archéologie et de patrimoine populaire, ouvert en 1987, présente l'histoire de la région à partir des sites archéologiques d'al-'Ulā et de Mada'in Saleh.

Le prince héritier du royaume, Mohammed ben Salmane, ambitionne de développer le tourisme dans la région en créant un parc naturel, touristique, archéologique et culturel d'une superficie équivalente à la Belgique. L'Arabie saoudite souhaite pour cela confier le développement de ce site à la France. Outre l’ingénierie culturelle, la recherche et la muséographie, ce projet colossal doit aussi comprendre d’autres secteurs, dont la construction des infrastructures, notamment routières, ferroviaires et hôtelières. Un accord intergouvernemental entre les deux pays a été signé en ce sens en  à l'Élysée entre le président Macron et le prince héritier. Le coût du projet, dont l’essentiel serait réalisé en cinq à dix ans, s'élèverait entre  de dollars ( d’euros). Un projet d'hôtel troglodytique réalisé par Jean Nouvel est  prévu dans ce cadre.

Galerie : inscriptions et art antiques d'al-'Ula,

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Laïla Nehmé (dir.), Abdulrahman Alsuhaibani, Virginia Cassola, Catalogue de l'exposition AlUla : Merveille d'Arabie, coédition Gallimard / Institut du monde arabe, 2019  - L'ouvrage existe également en anglais (AlUla : Wonder of Arabia) et en arabe (العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية).

Articles connexes 
 Anciennes cités d'Arabie saoudite
 Histoire de l'Arabie préislamique
 Route de l'encens : Thamud, Tayma, Lihyan, Dadan, Mada'in Salih
 `Anizzah

Liens externes 
 L'Agence Française pour le développement d'ALULA : Afalula
  Al Ula and its ancient civilisations
 Présentation de l'exposition temporaire « AlUla, merveille d'Arabie - L'oasis aux  d'histoire » à l'Institut du monde arabe, Paris (du 9 octobre 2019 au 19 janvier 2020)
 

Ville du Proche-Orient ancien
Site archéologique en Arabie saoudite